Filippo Maturi – politico italiano
 Raffaele Maturi – medico, docente e letterato italiano
 Sebastiano Maturi – filosofo italiano
 Walter Maturi – storico e accademico italiano